Chiesa delle Clarisse – Siena
Chiesa delle Clarisse – Napoli
...